Дми́трий Мине́ев: Минеев, Дмитрий Андреевич (1935—1992) — советский геохимик и минералог, организатор и первый президент РАЕН.
 Минеев, Дмитрий Михайлович (1916—1954) — Герой Советского Союза.